Esmeralda – miasto na Kubie
 Esmeralda – miasto w Chile
 Esmeralda – miasto w Wenezueli
 Esmeraldas – miasto w Ekwadorze
 Esmeralda – balet z muzyką Cesare Pugniego i librettem Jules'a Perrot
 Esmeralda – opera z muzyką Aleksandra Dargomyżskiego i librettem według powieści Wiktora Hugo
 Esmeralda – postać literacka z powieści Wiktora Hugo pt. Dzwonnik z Notre-Dame
 „Esmeralda” – nazwa noszona przez 6 okrętów chilijskiej marynarki wojennej
 Esmeralda – meksykańska telenowela 
 Esmeralda – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych